Фрэнсис Морган Айоделе (Дейли) Томпсон (; ) — британский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборные Англии и Великобритании по лёгкой атлетике в 1976—1992 годах, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион Игр Содружества, рекордсмен мира в десятиборье. Менее известен как футболист, игрок клубов «Мансфилд Таун», «Стивенидж», «Илкестон».

Биография 
Дейли Томпсон родился 30 июля 1958 года в Ноттинг-Хилле, Лондон. Его отец — британец нигерийского происхождения, а мать — шотландка. Учился в школе-интернате в Западном Суссексе, задумывался о карьере профессионального футболиста, но в конечном счёте пришёл в лёгкую атлетику.

В 1975 году вернулся в Лондон и присоединился к легкоатлетическому клубу Newham and Essex Beagles, изначально специализировался на спринте, позже по совету тренера Боба Мортимера стал осваивать десятиборье.

В 1976 году выиграл чемпионат Англии в десятиборье и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Монреале, где по сумме всех дисциплин занял итоговое 18-е место.

На юниорском европейском первенстве 1977 года в Донецке был лучшим в программе десятиборья.

В 1978 году одержал победу на Играх Содружества в Эдмонтоне и стал серебряным призёром на чемпионате Европы в Праге.

В 1980 году на соревнованиях в Австрии установил мировой рекорд в десятиборье (8648). На Олимпийских играх в Москве превзошёл всех своих соперников и завоевал золотую медаль.

В сезоне 1982 года дважды улучшал мировой рекорд, доведя его до 8774 очка. Победил на Играх Содружества в Брисбене и на чемпионате Европы в Афинах.

В 1983 году на впервые проводившемся чемпионате мира в Хельсинки добавил в послужной список ещё одну награду золотого достоинства. Таким образом, Томпсон стал первым в истории легкоатлетом, одновременно являвшимся олимпийским чемпионом, чемпионом мира, чемпионом своего континента и чемпионом Игр Содружества.

В 1984 году победил на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и улучшил мировой рекорд до 8847 очков.

На чемпионате Европы 1986 года в Штутгарте выиграл десятиборье и взял бронзу в эстафете 4×100 метров, тогда как на Играх Содружества в Эдинбурге в тех же дисциплинах занял первое и второе места соответственно.

В дальнейшем результаты Томпсона пошли на спад, на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле он уже не смог попасть в число призёров, став четвёртым из-за неудачного выступления в последнем виде программы — беге на 1500 метров, а в 1992 году из-за череды травм вынужден был завершить спортивную карьеру.

После ухода из лёгкой атлетики в 1990-х годах проявил себя в футболе, выступал за такие клубы как «Мансфилд Таун», «Стивенидж», «Илкестон». Работал тренером по физподготовке в клубах «Уимблдон» и «Лутон Таун».

За выдающиеся спортивные достижения в 2000 году награждён орденом Британской империи в степени командора.

Интересные факты 
Имя Дейли Томпсона официально используется в названии трёх компьютерных игр, выпущенных компанией Ocean Software: Daley Thompson's Decathlon, Daley Thompson's Supertest и Daley Thompson's Olympic Challenge.

Примечания 

Многоборцы Великобритании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Футболисты Англии
Игроки ФК «Стивенидж»
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Командоры ордена Британской империи